Moschea di Omar – moschea del 1980
Moschea della Misericordia – moschea del 2012